Гінкго дволопатеве (Ginkgo biloba) — реліктова рослина і єдиний вид роду Гінкго, що є єдиним представником родини Гінкгові, яка, в свою чергу, є єдиною у класі Ginkgoopsida.

Ботанічні  
 Гінкго Пост-Волинське — Київ, вул. Новопольова, 97
 Гінкго дволопатеве — Київська область, м. Сквира
 Гінкго дволопатеве — Львів, вул. І. Франка, 122
 Гінкго дволопатеве — Львів, вул. Шота Руставелі, 5
 Гінкго дволопатеве — Львів, вул. Коперника, 40
 Гінкго дволопатеве — Львів, вул. Пекарська, 50
 Гінкго дволопатеве — Тернопільська область, м. Заліщики
 Гінкго дволопатеве — м. Івано-Франківськ
 Гінкго дволопатеве — м. Чернівці
 Гінкго дволопатеве — м. Кам'янець-Подільський

Див. також 
 Гінкго Ігнатія Браницького — м. Заліщики
 Гінкго — Львівська область, м. Дрогобич